een naam, zie Robert (voornaam)
 een plaats in de VS, zie Roberta (Georgia)
 meerdere films, waaronder:
 Roberta (1935) van William A. Seiter met Irene Dunne, Fred Astaire, Ginger Rogers en Randolph Scott
 Roberta (1969)
 Roberta (1999) van Eric Mandelbaum met Kevin Corrigan en Daisy Rojas